Финал Кубка Англии по футболу 1952 года стал 72-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 3 мая 1952 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились футбольные клубы «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Матч завершился победой «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счётом 1:0. «Ньюкасл» стал первым клубом в XX веке, который выиграл Кубок Англии дважды подряд.

Чилиец Хорхе Робледо стал первым южноамериканцем, забившим в финале Кубка Англии.

Фрагмент этого матча был изображён на рисунке 11-летнего Джона Леннона, который он использовал для обложки альбома 1974 года Walls and Bridges. Считается, что Леннон был поклонником форварда «Ньюкасла» Джеки Милберна.

Детали матча

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Футбольные формы участников финалов Кубка Англии 1950-х годов

1952
Футбол в Европе в 1952 году
Кубок Англии 1952
Кубок Англии 1952
События 3 мая
Май 1952 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1952 году
1952 год в Лондоне